Колонија дел Кармен има више значења:

 Колонија дел Кармен (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија дел Кармен, Пало Гранде (Сантијаго Лаољага), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија дел Кармен (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија дел Кармен (Зинакатепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија дел Кармен, Ла Бокиља (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику